Склад збірної Нової Зеландії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Нова Зеландія
С 2010